Улановская — значения:

 Еврейская фамилия, женская форма фамилии Улановский. Известные носители

 Улановская, Белла Юрьевна (1943—2005) — русская писательница, библиотекарь.
 Улановская, Надежда Марковна (урождённая Фридгант, 1903—1986) — революционер, советская разведчица, переводчица, преподаватель английского языка. Жена А. П. Улановского, мать Майи Улановской.
 Улановская, Майя Александровна (1932—2020) — советская писательница, переводчица, публицист, автор мемуаров, участница диссидентского движения в СССР.
 Улановская, Эвелина Людвиговна (1860—1915) — участница революционной организации «Народная воля».

 Топоним
 Улановская — деревня, Лузский район, Кировская область.